«My Everything» es una canción de la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande.

Trasfondo 
«My Everything» es la canción principal del segundo álbum de estudio de Ariana Grande, My Everything. Ariana lanzó por primera vez una vista previa de la canción el 17 de marzo de 2014 durante una transmisión en vivo.

Ariana dijo en una actualización de estado que realmente quería nombrar el álbum "My Everything" ya que la canción era muy especial y honesta.

La canción trata sobre lo fuerte que es su amor por un ex y cómo lo extraña profundamente.

Lamentablemente, el abuelo de Ariana murió el 22 de julio de 2014 debido a un cáncer. Ariana le dedicó la canción durante su gira Honeymoon.
Sencillos de Ariana Grande
Sencillos de 2014